Granice peut faire référence à :

Toponymie
en Bosnie-Herzégovine:
Granice, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine
en Croatie :
Granice, une localité située dans la municipalité de Našice, comitat d'Osijek-Baranja ;
au Monténégro :
Granice, un village situé dans la municipalité de Nikšić 
en Serbie :
Granice, une localité située dans la municipalité de Mladenovac et sur le territoire de la Ville de Belgrade 
en Pologne :
 Granice, village de la gmina de Trzcinica, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Granice, village de la gmina de Łęka Opatowska, dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Granice, village de la voïvodie de Łódź ;
 Granice, village de la voïvodie de Lublin ;
 Granice, village de la voïvodie de Lubusz ;
 Granice, village de la voïvodie de Mazovie.

Voir aussi